В английской хореографической лексике слово  не является абсолютно точным эквивалентом русскому слову позиция, так как наряду с первым там также используется и слово  (≈поза). Разницу в этом словоупотреблении можно видеть из следующего комментария (статья Dance position)
 Танцевальная позиция () есть позиция (position) танцующего или общая позиция танцевальной пары, которую они занимают в течение танца. Описание и отработка соответствующих танцевальных позиций составляет важную часть техники танца.
 Танцевальные позиции () отдельного танцора могут детализироваться в описаниях особенных позиций (positions) тела, головы, кистей, рук, ног и ступней.
 Танцевальные позиции () пары дополнительно характеризуются с точки зрения связи (connection), относительной ориентации партнёров, и направления их движений (фактических или предполагаемых).
 В балете термин  используется для описания статичных танцевальных позиций, важнейшие из которых пронумерованы с первой (First position) до пятой позиции (Fifth position), которые описываются в словаре терминов балета.
Как видно из изложенного, несмотря на то, что в балете «позиция=position» и проникает в английский язык из других языков, тем не менее, статичность танцора, встающего в ту или иную балетную позицию, более адекватно описывается в английском термином «поза» (pose).

Со своей стороны, применительно к танцующему или паре в бальных танцах те положения, которые они занимают в динамике, включая положения рук, ног и т. п., в английском языке соответствуют position именно как положению (но не позиции).

См. также 
 Позиция (хореография)
 Глоссарий терминов|en парного танца

Танец